Jesús Manuel Corona Ruíz (Hermosillo, 1993. január 6. –) a mexikói válogatott labdarúgója, a spanyol Sevilla középpályása.

Pályafutása

Klubcsapatokban

A mexikói bajnokság első osztályában 2010. augusztus 7-én, a Monterrey színeiben lépett először pályára egy, az Atlante otthonában 1–2 arányban megnyert találkozón, ám a szezonban ezután több lehetőséget nem kapott. A következő években azonban összesen még 35-ször szerepelt az együttesben, ezalatt két gólt is szerzett. Utoljára a 2013-as Apertura szezonban volt a Monterrey labdarúgója, ám ebben az évadban sem játszott. Ezután a Twentéhez igazolt.

2022. január 15-én 2025 nyaráig írt alá a spanyol Sevilla csapatához.

A válogatottban
A válogatottban először 21 évesen, 2014 novemberében lépett pályára egy Hollandia elleni barátságos mérkőzésen.

Mérkőzései a válogatottban

Források 

 Jesús Manuel Corona adatlapja a mediotiempo.com oldalon 
 

1993-ban született személyek
Mexikói labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Monterrey labdarúgói
A Twente Enschede labdarúgói
A Porto labdarúgói
A Sevilla labdarúgói
Az Eredivisie labdarúgói
Az Eerste Divisie labdarúgói
A Primeira Liga labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Élő személyek